Радакович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радакович, Йованка (1912—1941) — профессор литературы Белградского университета, деятельница партизанского подполья в годы Народно-освободительной войны Югославии.
 Радакович, Лазо (1913—2014) — югославский военачальник, участник Народно-освободительной войны, генерал-подполковник Югославской народной армии, Народный герой Югославии.
 Радакович, Петар (1937—1966) — югославский футболист.
 Радакович, Урош (род. 1994) — сербский футболист.